Canis lupus dingo — одичавшая домашняя собака.
 Dingo (группа)
 Dingo ATF — немецкий бронеавтомобиль